Romsauer Lajos (1879–1952) matematikus, műegyetemi tanár
 Romsauer Lajos (1936–2011) pszichiáter szakorvos, igazságügyi elmeszakértő, addiktológus, az első magyar melegegyesület elnöke